Уклеи () — род лучепёрых рыб семейства карповых.

Уклеи — пресноводные рыбы. Ареал — водоёмы Евразии.

Нерест происходит на мелких песчаных участках у побережий. Самка откладывает 3—10 тысяч икринок.

Список видов 
 Culter alburnus Basilewsky, 1855 — уклей, амурская острогрудка
 Culter flavipinnis Tirant, 1883
 Culter oxycephaloides Kreyenberg and Pappenheim, 1908
 Culter recurviceps (Richardson, 1846)

Примечания 

Карповые